Autostrada A20 (Holandia)
 Autostrada A20 (Niemcy)
 Autostrada A20 (Portugalia)
 Autostrada A20 (Włochy)